Vermin ( für Ungeziefer) bezeichnet:
 Vermin (deutsche Band), eine deutsche Death Metal/Death’n-Roll-Band
 Vermin (schwedische Band), eine schwedische Death Metal/Death’n-Roll-Band
 Vermin Supreme; US-amerikanischer Performance-Künstler, Anarchist und Aktivist

Vermin ist der Familienname folgender Personen:
 Joël Vermin (* 1992), niederländisch-schweizerischer Eishockeyspieler

Siehe auch: